Baltus Koker (1799-1866), burgemeester van Broek in Waterland
Baltus Koker (1869-1929), burgemeester van Krimpen aan den IJssel